Det nederländska alfabetet består av det grundläggande latinska, samt det inhemska tecknet IJ, och innehåller 27 tecken.

Alfabet baserade på det latinska alfabetet